Brånasjön kan syfta på:
Brånasjön (Kyrkhults socken, Blekinge, vid Röshult), sjö i Olofströms kommun, 
Brånasjön (Kyrkhults socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun,

Se även
Brånsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn